

Cinema 
 Uragano Who (The Kids Are Alright) – documentario musicale del 1979 diretto da Jeff Stein

Musica 
 The Kids Are Alright – singolo degli Who del 1966
 The Kids Are Alright – album dal vivo degli Who del 1979 e colonna sonora dell'omonimo documentario
 The Kids Are Alright – album delle Chloe x Halle del 2018

Televisione 
 The Kids Are Alright – serie televisiva del 2018